Henrik Karlsson (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Avant de se joindre dans la ligue suédoise, il a joué avec les Flames de Calgary. Il arriva en Amérique du Nord à l'âge de 26 ans. Son frère Rickard est également un joueur professionnel. En 2018, il est naturalisé kazakhstanais.

Biographie

Carrière en club 

Il commence sa carrière avec le Södertälje SK après avoir joué plusieurs saisons avec le Malmö Redhawks, Hammarby IF et IK Oskarshamn dans le Championnat de Suède de hockey sur glace D2 aussi appelé Allsvenskan, il en joua deux avec chacune des équipes. Ensuite, il joint une autre équipe de l'Elitserien soit le Färjestads BK où il joua seulement une saison. En 2010, il joint la LNH avec les Flames de Calgary. Il joua son premier match contre les Blue Jackets de Columbus le 22 octobre 2010 en remportant une victoire où il a concédé deux buts en vingt-deux tirs adressés contre lui.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international en 2009-2010. Il ne joua qu'une seule partie dans ce championnat international. Depuis 2018, il représente le Kazakhstan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2004-2005 ||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||9 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,31 || 91,9 ||  ||  || 2 ||  ||  ||  ||  || 3,87 || 86,5 ||  || 
|- 
|2005-2006 ||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||1 ||  ||  ||  ||  ||  || 4,45 || 85 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||35 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,52 || 89,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2007-2008 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||29 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,86 || 90,2 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
|Malmö Redhawks ||Allsvenskan ||3 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,67 || 91,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2008-2009 ||Malmö Redhawks ||Allsvenskan ||32 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,45 || 92,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|Södertälje SK ||Elitserien ||7 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,49 || 92,9 ||  ||  || 8 ||  ||  ||  ||  || 1,99 || 93 ||  || 
|- 
|2009-2010 ||Färjestads BK ||Elitserien ||34 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,45 || 91,4 ||  ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||17 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,58 || 90,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Flames de Calgary || LNH ||9 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,17 || 90 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||4 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,26 || 90,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH ||18 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,86 || 89,8 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
|2013-2014 || Skellefteå AIK || SHL ||19 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,13 || 91,7 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Avangard Omsk || KHL ||6 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,18 || 91,7 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Jokerit || KHL ||39 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,10 || 92,2 ||  ||  || 9 ||  ||  ||  ||  || 2,18 || 92,4 ||  || 
|-
|2015-2016 || Jokerit || KHL ||45 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,07 || 92,4 ||  ||  || 6 ||  ||  ||  ||  || 2,83 || 89,4 ||  || 
|-
|2016-2017 || Barys Astana || KHL ||46 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,53 || 92 ||  ||  || 10 ||  ||  ||  ||  || 2,63 || 91,7 ||  || 
|-
|2017-2018 || Barys Astana || KHL ||45 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,71 || 91,2 ||  ||  ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Barys Astana || KHL ||45 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,02 || 92,8 ||  ||  ||  11 ||  ||  ||  ||  || 2,55 || 91,1 ||  || 
|-
|2019-2020 || Barys Astana || KHL ||20 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,19 || 92,5 ||  ||  ||  1 ||  ||  ||  ||  || 0 || 100 ||  || 
|-
|2020-2021 || Barys Astana || KHL ||29 || 16 || 10 || 3 ||  ||  || 2,29 || 92,7 ||  3||  ||  2 ||  ||  ||  ||  || 4,72 || 85,4 || 0 ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1983
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Barys Astana
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché